O nome Thundorf está associado a:

 Thundorf: comuna da Suíça, no Cantão Turgóvia.
 Thundorf na Baixa Francónia: comuna alemã na Baviera.
 Thundorf: aldeia da comuna alemã de Ainring na Baviera.
 Thundorf: bairro do município alemão de Osterhofen na Baviera.
 Thundorf: bairro do município alemão de Freystadt (Alto Palatinado) na Baviera.
Desambiguação